

Afrika 
 George (Western Cape, Južna Afrika), naselje u državi Western Cape, Južna Afrika, prije se zvao Georgetown
 Janjanbureh (Gambija), grad u Gambiji, prije se zvao Georgetown
 Georgetown (Ascension), glavno naselje na otoku Ascension

Azija 
 George Town (Penang, Malezija), glavni grad države Penang, Malezija

Europa 
 Es Castell, Minorca, Španjolska, prije se zvao Georgetown

Sjeverna Amerika 
 George Town (Kajmanski otoci), glavni grad britanskog prekomorskog posjeda Kajmanskih otoka

Kanada 
 Georgetown (Alberta, Kanada), u pokrajini Alberta
 Georgetown (Newfoundland i Labrador, Kanada), u pokrajini Newfoundland i Labrador
 Georgetown (Ontario, Kanada), u pokrajini Ontario
 Georgetown (Otok Princa Edwarda, Kanada), u pokrajini Otok Princa Edwarda

SAD 

Georgetown, Alaska
Georgetown, Arkansas
Georgetown, California
Georgetown, Colorado
Georgetown, Connecticut
Georgetown, Delaware
Georgetown, Florida
Georgetown, Idaho
Georgetown, Illinois
Georgetown, okrug Allen, Indiana
Georgetown, okrug Allen Cass, Indiana
Georgetown, okrug Allen Floyd, Indiana
Georgetown, okrug Allen St. Joseph, Indiana
Georgetown, okrug Allen Washington, Indiana
Georgetown, Kentucky
Georgetown, Louisiana
Georgetown, Maine
Georgetown, Maryland
Georgetown, Massachusetts
Georgetown, Minnesota
Georgetown, Mississippi
Georgetown, Montana
Georgetown, New Jersey
Georgetown, New York, okrug Madison
Georgetown, Brooklyn, kvart u New Yorku
Georgetown, Ohio
Georgetown, okrug Fayette, Ohio
Georgetown, okrug Harrison, Ohio
Georgetown, okrug Beaver, Pennsylvania
Georgetown, okrug Lancaster, Pennsylvania
Georgetown, okrug Luzerne, Pennsylvania
Georgetown, South Carolina
Georgetown, Tennessee
Georgetown, Texas
Georgetown (Washington, D.C.)
Georgetown, okrug Berkeley, Zapadna Virginia
Georgetown, okrug Lewis, Zapadna Virginia
Georgetown, okrug Marshall, Zapadna Virginia
Georgetown, okrug Monongalia, Zapadna Virginia
Georgetown, okrug Polk, Wisconsin
Georgetown, okrug Price, Wisconsin

Južna Amerika 
 Georgetown (Gvajana), glavni grad Gvajane

Oceanija

Australija
 Georgetown (Južna Australija, Australija), u državi Južna Australija
 Georgetown (Novi Južni Wales, Australija), u državi Novi Južni Wales
 Georgetown (Queensland, Australija), u državi Queensland
 George Town (Tasmanija, Australija), u državi Tasmanija